Louis Le Prince peut faire référence à :

Louis Aimé Augustin Le Prince, inventeur français et l'un des pionniers du cinéma,
Louis-Nicolas Le Prince, compositeur français actif dans la seconde moitié du .

Homonymie de patronyme